Franciaország
Crans, település Ain megyében
Crans, település Jura megyében